Preziosi est un patronyme corse et italien, porté par notamment par :
 Albert Preziosi (1915-1943), aviateur militaire français ;
 Alessandro Preziosi (né en 1973), acteur italien ;
 Carmine Preziosi (né en 1943), coureur cycliste italien ;
 Fillipo Preziosi (né en 1968), ingénieur italien ;
 Laurent Preziosi (1912-2010), héros de la Résistance corse.
 
En Corse, les Preziosi sont originaires depuis le  au moins des hameaux de Fontana et Pastureccia de la commune de Piedicroce (Haute Corse).

Patronyme italien